El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España fue un departamento ministerial con competencias en materia laboral y política social. Existió con esta denominación desde 1981 hasta 1996, en el Gobierno de Calvo-Sotelo ( legislatura) y en el primer, segundo, tercer y cuarto Gobierno de González (, ,  y  legislatura).

Titulares 

 (1981-1982): Santiago Rodríguez-Miranda
 (1982-1986): José Joaquín Almunia Amann
 (1986-1990): Manuel Chaves González
 (1990-1993): Luis Martínez Noval
 (1993-1996): José Antonio Griñán Martínez

Historia 

En noviembre de 1981 se produjo la segunda remodelación del Gobierno de Calvo-Sotelo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue creado a partir de la escisión del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, que también creó el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Véase también 

 Ministerios de Trabajo de España

Referencias 

Trabajo y Seguridad Social